Svenska Kungliga Ångmaskinsfrämjandet - SKÅF - är en svensk herrklubb bildad 1897. SKÅF grundades som en reaktion mot elektricitetens intåg i samhället. Detta sågs som en symbol för de samhällsförändringar som skedde kring det förra sekelskiftet. Enligt föreningen skulle det gamla samhällets grunder hotas av de samhälleliga konskevenser elektriciteten förde med sig, bland annat nämns både liberala utvecklingstendenser, såväl som arbetarrörelsens och socialismens frammarsch. SKÅF ville på så sätt bevara den tidiga inustrialismens utformning, uppbyggd på ångan som främsta energikraft.

Föreningen som finns även idag kännetecknas av en långtgående konservativ politisk och kulturell linje, och har omgärdats av stort hemlighetsmakeri. I klassisk ordenstradition är det omöjligt att själv ansöka om medlemskap och istället tillämpas inväljningsprincipen. Detta har utan tvivel bidragit till att bibehålla klubbens exklusivitet och dunkla framtoning. Enligt säkra källor ska föreningens säte finnas utanför Göteborg, och det har ryktats att Ångmaskinsfrämjandet har nära band till det svenska kungahuset.

Källor 

Intresseföreningar i Sverige
Organisationer bildade 1897